Le sigle E265 peut désigner:
 E265, numéro E de l'acide déhydroacétique, composé organique utilisé comme additif alimentaire ;
 Route européenne 265 reliant Tallinn (Estonie) à Kapellskär (Suède).